«Сказка о Джеке Фросте» (, 2004) — мультфильм режиссёра Нила Грэхэма, вышедший в 2004 году.

Сюжет 
История о мальчике Джеке Фросте, которого нашли в сказочном лесу его жители. Оказалось что мальчик имел волшебную способность, к чему бы он не притронулся, оно сразу превращалось в лёд. Мальчик дружно жил с лесными жителями, до тех пор пока не пришли злые гоблины. Гоблины всегда считали что волшебный лес принадлежит им, а на их пути какой-то мальчишка. Но все попытки гоблинов навредить Фросту, провалились.